Le tournoi de tennis d'Auckland est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1993, classée en catégorie Tier IV, se dispute du  au .

Elna Reinach remporte le simple dames. En finale, elle bat Caroline Kuhlman, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Isabelle Demongeot et Elna Reinach.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Auckland
 Saison 1993 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1993
Auckland
1993 en Nouvelle-Zélande
Tennis en février 1993